Jméno a příjmení Pavel Maňas nosí více osob:
 Pavel Maňas (malíř)
 Pavel Maňas (voják)